

Biografia 
Figlio del duca Luigi e di Giovanna di Hochberg, successe al ducato alla morte del fratello Claudio, caduto nel 1524 alla battaglia di Pavia. Dal 1524 al 1537 fu Gran ciambellano di Francia. Il 4 agosto 1534 al Louvre sposò Maria di Guisa, figlia del duca di Guisa Claudio I. L'anno successivo nacque il loro unico figlio Francesco, che rimase orfano del padre a soli due anni, ereditandone il ducato.

Nel 1538 la sua vedova, Maria di Guisa, sposò Giacomo V di Scozia.

Discendenza 
Luigi II e Maria ebbero 2 figli:

 Francesco (30 ottobre 1535 – 22 settembre 1551), che succedette al padre come duca di Longueville;
 Luigi (4 agosto – 7 dicembre 1537), nato postumo e morto dopo quattro mesi di vita.

Ascendenza

Successioni 
 

Luigi d'Orléans, duca di Longueville
Gran ciambellani di Francia